PAHO steht für:

 Pan American Health Organization, amerikanische Gesundheitsorganisation; siehe Organización Panamericana de la Salud
 Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost, Wohnanlage in Wien
Siehe auch:
 Pao

Abkürzung